Ivan Tisci – ex calciatore italiano (1974 – )
Riccardo Tisci – stilista italiano (1975 – )